Más allá de la vida puede hacer referencia al más allá o a los títulos:

Más allá de la vida (2010) dirigida por Clint Eastwood.
Más allá de la vida (2012) programa de televisión español.